Wikman är ett svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det i Sverige följande antal personer med stavningsvarianterna
 Wikman 1 444
 Vikman 1 332
 Wijkman 55
Tillsammans blir detta 2 831 personer.

Personer med efternamnet Wikman eller varianter av detta namn
 Alpo Wikman (1899–1970), finländsk sångare och skådespelare
 Anders Wijkman, flera personer
 Anders Wijkman (född 1944), politiker och samhällsdebattör
 Anders Wijkman (1655–1730), myntgravör
 Anders Wijkman (1873–1954), ämbetsman (landshövding)
 Anita Wikman (född 1938), finländsk författare
 Anna Vikman (född 1981), ishockeyspelare

 Betty Bjurström-Wijkman (1923–2001), varietédansös och skådespelare

 Carl Johan Wikman (1725–1796), medaljgravör och direktör
 Casper Wijkman (1718–1780), präst och politiker 

 Eva Wikman (1921–1980), skådespelare

 Folke Wikman (1906–1998), konstnär

 Gabriel Wikman (1753–1821), medaljgravör
 Gösta Wijkman (1905–1944), författare och redaktör, orienterare

 Hanna Wikman (född 1981), författare

 Johan Wikman (1696–1751), mynt- och medaljgravör
 Johan Henrik Wijkman (1698–1751), ämbetsman

 K. Rob. V.  Wikman (1886–1975), finlandssvensk etnolog och sociolog

 Magnus Wikman (född 1971), fotbollstränare och spelare
 Marcus Wikman (född 1989). bandyspelare

 Oscar Fredrik Wijkman (1841–1909), industriledare och politiker

 Per Wijkman (1895–1984), svensk diplomat

 Robin Wikman (född 1986), finländsk fotbollsspelare

 Sara Wikman (född 1978), författare
 Sofia Vikman (född 1983), finländsk politiker
 Svante Wijkman (1821–1837), skolpojke, ursprung till mytbildning
 Sven Wijkman (militär) (1884–1949), militär, politiker och journalist
 Sven Caspersson Wijkman (1754–1839), biskop och politiker

Se även
 Wickman

Källor

Svenska efternamn